El vanga blau (Cyanolanius madagascarinus) és una espècie d'ocell de la família dels vàngids (Vangidae) i única espècie del gènere Cyanolanius, Bonaparte 1854.

Hàbitat i distribució 
Habita zones amb arbres o arbusts a les terres baixes del nord i est de Madagascar i Mohéli, a les Illes Comores.

Referències 

Vàngids